Reinert ist der Familienname folgender Personen:

 Al Reinert (1947–2018), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur
 Bernd Reinert (* 1951), deutscher Politiker (CDU)
 Bruno Müller-Reinert (1897–1954), deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Carolin Reinert (* 1989), deutsche Rollhockeyspielerin
 Charles Reinert (1899–1963), Schweizer Jesuit und Filmkritiker
 Dominik Reinert (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Eberhard Reinert (1893–1982), deutscher Offizier, Nachrichtenmann und Politiker (DP)
 Egon Reinert (1908–1959), deutscher Politiker (CDU)
 Emil-Edwin Reinert (1903–1953), französischer Regisseur, Drehbuchautor, Toningenieur und Produzent
 Ernst-Wilhelm Reinert (1919–2007), deutscher Luftwaffenoffizier
 Gerd-Bodo Reinert von Carlsburg (* 1942), deutscher Erziehungswissenschaftler, siehe Gerd-Bodo von Carlsburg

 Günther Reinert (1928–1979), deutscher Psychologe
 Harri Reinert (1929–2001), deutscher Politologe, Politiker (SPD) und Autor
 Jakob Reinert (1912–2002), deutscher Botaniker
 Johann Baptist Reinert (1790–1853), Schweizer Jurist und Politiker
 Johann Friedrich Reinert (1769–1820), deutscher Philologe
 John F. Reinert (* 1940), US-amerikanischer Insektenkundler
 Josef Reinert (* 1945), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Reinert (* 1870), deutscher Bildhauer
 Katrin Reinert (* 1988), deutsche Ruderin
 Petur Reinert (* 1978), färöischer Fußballschiedsrichter
 Raoul Reinert (* 1975), deutscher Jurist und Filmproduzent
 René Reinert (* 1970), deutscher Truckrennfahrer und Speditionsunternehmer
 Robert Reinert (1872–1928), österreichischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Roger Reinert (* 1970), US-amerikanischer Politiker
 Sebastian Reinert (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Werner Reinert (1922–1987), deutscher Schriftsteller

Reinert steht für:

 Reinert (Unternehmen), deutscher Großbetrieb für Wurstwaren
 Reinert Logistic, deutsches Speditionsunternehmen

Siehe auch:
 Reinard
 Rheinert 
 Reinerth